Нижняя Тойма — топоним в России:
 Нижняя Тойма — река в Архангельской области, правый приток Северной Двины.
 Нижняя Тойма — деревня в Кировской области.

Другое
 Нижняя Тойма — Нижнетоемский сельсовет.

См. также 
 Тойма